Schott est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Schott (1552-1629), Jésuite linguiste brabançon ;
 Ben Schott (1964-), écrivain britannique ;
 Cyrille Schott (1950- ), préfet français ;
 Franck Schott (1970- ), nageur français ;
 Franz Schott (1811-1874), éditeur de musique allemand, également maire de Mayence ;
 George Schott (1868-1937), mathématicien britannique ;
 Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), botaniste autrichien ;
 Gaspar Schott (1608-1666), Jésuite scientifique allemand ; 
 Martin Schott (?-1499), imprimeur-typographe allemand ;
 Otto Schott (1851-1935), chimiste et industriel allemand ;
 Philippe Schott (1885-1964), peintre belge ;
 Pierre Schott (1958-), chanteur et musicien français ;
 Verena Schott (1989-), nageuse handisport allemande ;
 Werner Schott (1891-1965), acteur allemand.

Le patronyme Schott est attesté en France.

Industrie 
 Schott AG, ou Schott Glaswerke AG, est le nom d'une manufacture industrielle de produits en verre de très haute qualité.
 Schott Music S.A. est une maison d’édition musicale indépendante. 
 Schott NYC est une entreprise américaine de textile.

Notes et références 
 .

Voir aussi 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme germanique